El término Progrés (en ucraniano: Прогрес, y ) puede referirse a:

Localidades

Progrés (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Progrés (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Progrés (Bizhbuliak, Bashkortostán), localidad del raión de Bizhbuliak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Progrés (Kugarchí, Bashkortostán), localidad del raión de Kurgachí de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Progrés (Yanaúl, Bashkortostán), localidad del raión de Yanaúl de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Progrés (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Progrés (Kabardino-Balkaria), localidad de la república de Kabardino-Balkaria, en Rusia.
Progrés (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Progrés (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Progrés (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Progrés (Sochi, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Progrés (Salsk, Rostov), localidad del raión de Salsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Progrés (Vesioli, Rostov), localidad del raión de Vesioli del óblast de Rostov, en Rusia.
Progrés (Volgodonsk, Rostov), localidad del raión de Volgodonsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Progrés (Yegorlykskaya, Rostov), localidad del raión de Yegorlykskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Progrés (Jvorostianka, Samara), localidad del raión de Jvorostianka del óblast de Samara, en Rusia.
Progrés (Viazma, Samara), localidad del raión de Viazma del óblast de Samara, en Rusia.

Progrés (Kozelets, Cherníhiv), localidad del raión de Kozelets del óblast de Cherníhiv, en Ucrania.
Progrés (Mena, Cherníhiv), localidad del raión de Mena del óblast de Cherníhiv, en Ucrania.
Progrés (Semiónovka, Cherníhiv), localidad del raión de Semiónovka del óblast de Cherníhiv, en Ucrania.
Progrés (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Progrés (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Progrés (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Progrés (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.
Progrés (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Progrés (Balaklia, Járkov), localidad del raión de Balaklia del óblast de Járkov, en Ucrania.
Progrés (Krasnokutsk, Járkov), localidad del raión de Krasnokutsk del óblast de Járkov, en Ucrania.

Otros 
Progress a su vez puede referirse a:
Progress, familia de naves no tripuladas rusas.
Progress (álbum de Take That).
Progress (Pensilvania), localidad estadounidense.
Progres, adjetivo para referirse a una persona progresista.